Олдрих, војвода Чешке (? - Праг, 11. новембар 1034) је био војвода Чешке. Био је син Болеслава II и Еме од Мјелњика.

Породично стабло 

Умрли 1034.
Пшемисловићи
Војводе Чешке